Бакёйзен ван ден Бринк () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Бакёйзен ван ден Бринк, Рейнир Корнелис (философ) — нидерландский философ, литературный критик и историк.
 Бакёйзен ван ден Бринк, Рейнир Корнелис (1881—1945) — нидерландский ботаник.
 Бакёйзен ван ден Бринк, Рейнир Корнелис (младший) (1911—1987) — нидерландский биолог.
 Бакёйзен ван ден Бринк, Юстус Дик — нидерландский живописец.
 Бакёйзен ван ден Бринк, Ян Николас — нидерландский историк.

См. также 
 Бринк